La edición 67.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 27 de mayo y el 7 de junio de 1968 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

Este torneo fue el primer Grand Slam de la Era Abierta (Open, en inglés) en la historia del deporte. Significó el comienzo del profesionalismo en el tenis.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 96 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el australiano Ken Rosewall logrando así su segundo y último título en Roland Garros  al imponerse en la final a su compatriota Rod Laver

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Nancy Richey que lograba así su único triunfo en  Roland Garros al derrotar en la final a la británica Ann Haydon-Jones.

En esta edición debutaron en el torneo el tenista Cecoslovaco Jan Kodes que lograría alzarse con el título en las ediciones de 1970 y 1971; y el tenista español Andrés Gimeno que se impondría en la edición de 
1972

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1968